Arrecifes puede referirse a:
 Arrecifes de coral, estructura subacuática hecha del carbonato de calcio secretado por corales;
 Arrecifes, ciudad argentina, ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires.